Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl bělorusko-polský pár Olga Govorcovová a Klaudia Jansová-Ignaciková, který se turnaje nezúčastnil. Govorcovová startovala na paralelně probíhající belgické události okruhu WTA Brussels Open.

Vítězem se stala čtvrtá nasazená japonsko-jihoafrická dvojice Kimiko Dateová a Chanelle Scheepersová, která ve finále zdolala zimbabwsko-novozélandské turnajové trojky Caru Blackovou s Marinou Erakovicovou po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–4 a 3–6, až dvoubodovým rozdílem v supertiebreaku [14–12].

Nasazení párů 
  Daniela Hantuchová /  Lucie Hradecká (odstoupily)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (semifinále)
  Cara Blacková /  Marina Erakovicová ''(finále)
  Kimiko Dateová /  Chanelle Scheepersová (vítězky)

Pavouk 

| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=[12]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Maria  T Paszek
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=[2]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Grandin  V Uhlířová
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= K Barrois  I Burjačok
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=[9]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= C Black  M Erakovic
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[11]

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2013
WTA Tour 2013